Акбар ( найбільший) може означати:

Прізвище
 Анжеліка Акбар (. 1969) — турецький композитор узбецького походження.
 Патріаліс Акбар (. 1958) — індонезійський політик і юрист.
 Шаад Акбар (? — 1951) — пакистанський терорист, який убив прем'єр-міністра Пакистану Ліакат Алі Хана.
Ім'я
 Представники Великих Моголів, падишахи Могольської імперії:
 Акбар I Великий (Джелал-ад-Дін Мухаммад Акбар, Акбар Великий)
 Акбар Шах II (1760—1837) — падишах Імперії Великих Моголів
 Акбар Танджунг — індонезійський політичний діяч, колишній голова партії Голкар.
 Акбар-хан (1813—1845) — афганський військовий і політичний діяч, активний учасник Першої англо-афганської війни.

Топонім
 Акбар — самоврядна територія на о. Басилан (Філіппіни)

У культурі
 Акбар-наме — написана перською мовою літопис, що описує історію Імперії Великих Моголів.
 Адмірал Джіал Акбар — персонаж всесвіту «Зоряних Війн».

Інше
 «Аллах Акбар» — див. Такбір
 Akbar Tea — марка чаю, що випускається сім'єю Акбаралі.